El apellido Sainz puede estar vinculado o referido a los siguientes artículos de Wikipedia:

 Carlos Sainz (1962-), también conocido como Carlos Sainz Cenamor, piloto de rally español.
 Casimiro Sainz (1853-1898), también conocido como Casimiro Sainz Saiz, pintor español.
 Faustino Sainz (1937-2012), también conocido como Faustino Sainz Muñoz, arzobispo y diplomático español.
 Gustavo Sainz (1940-2015), novelista mexicano.
 Inés Sainz Esteban (1975-), modelo y empresaria española.
 Inés Sainz Gallo (1978-), presentadora de televisión, periodista, y modelo mexicana.
 Lolo Sainz (1940-), también conocido como Manuel Sáinz Márquez, deportista español, jugador y entrenador de baloncesto.
 Pedro Sainz Rodríguez (1897-1986),  erudito, bibliógrafo, editor, académico, y político español.
 Regino Sainz de la Maza (1896-1981), también conocido como Regino Sáinz de la Maza y Ruiz, guitarrista español.
 Teodoro Sainz Rueda (1835-1897), político español.
 Tina Sainz (1945-), también conocida como María Fernanda Agustina Sainz Rubio, actriz española.